Trabanca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trabanca (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Trabanca (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar